Jméno a příjmení Jan Macák má více známých nositelů:

 Jan Macák (* 1997) – český youtuber
 Jan Macák (* 1958) – český chemik, ředitel Ústavu energetiky VŠCHT